Томми «Тайни» Дебо Ли́стер (, при рождении Томас Дуэйн Листер-младший, ; 24 июня 1958, Комптон, Калифорния, США — 10 декабря 2020 год, Марина дель Рей, США) — американский характерный актёр, периодически выступавший в рестлинге.

Известен ролями Дибо в фильме «Пятница» и президента Линдберга в фильме «Пятый элемент». Во время своей короткой карьеры в рестлинге дважды встречался с Халком Хоганом: в 1989 году в World Wrestling Federation (WWF) под именем Зевс (англ. Zeus) после появления в этой роли в фильме «Все захваты разрешены», и в 1996 году в World Championship Wrestling (WCW) под именем Зи-Гангста (англ. Z-Gangsta). Листер был слеп на правый глаз.

Биография 
Родился 24 июня 1958 года в городе Комптон, Калифорния, США.

Листер снялся в роли Санчо в клипе на песню «Сантерия» группы Sublime. Также он снимался в клипе на песню «Remember the Time» Майкла Джексона, клипе «Ridin'» исполнителя Chamillionaire и в фильме «Остин Пауэрс: Голдмембер» в роли заключённого в пародии на «Hard Knock Life». Вероятно, наиболее известен по роли президента Линдберга в фильме «Пятый элемент».

Листер семь раз побил школьный рекорд и стал чемпионом страны по толканию ядра во втором дивизионе 1982 года.

Смерть 
Листеру был поставлен диагноз COVID-19 примерно в августе 2020 года, но он преодолел болезнь. Во второй раз он заболел с симптомами, похожими на COVID-19, в начале декабря, проявив слабость и затрудненное дыхание, что заставило его отменить съемки в фильме.

10 декабря полиция, вызванная для проверки Листера, обнаружила его мёртвым в его доме в Марина дель Рей, Калифорния; ему было 62 года. Офис коронера расследовал причину его смерти, которая первоначально подозревалась как осложнения COVID-19. Однако окончательный отчет о вскрытии показал, что причиной смерти стала гипертоническая болезнь и атеросклеротическое сердечно-сосудистое заболевание.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 

Рестлеры США
Выпускники Университета штата Калифорния в Лос-Анджелесе
Умершие от атеросклероза
Рестлеры, известные под псевдонимами